Рыцарское копьё (лэнс, ланс) — специальное длинное кавалерийское копьё, применявшееся рыцарями.
 Рыцарское копьё  — средневековая тактическая единица.

См. также 
 Фриланс